A Woman's Way – cortometraggio del 1908 diretto da David W. Griffith
 A Woman's Way – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 A Woman's Way – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Georges Méliès
 A Woman's Way – film del 1913 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 A Woman's Way – film del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
 A Woman's Way – film del 1913 diretto da Al Christie
 A Woman's Way – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Albuquerque Film Manufacturing Company
 A Woman's Way – film del 1916 diretto da Barry O'Neil
 A Woman's Way – film del 1928 diretto da Edmund Mortimer